NGC 3751 (другие обозначения — UGC 6601, MCG 4-28-9, HCG 57F, PGC 36017) — линзовидная галактика в созвездии Льва. Открыта Ральфом Коуплендом в 1874 году.

Галактика входит в Copeland septet и компактную группу галактик HCG 57 но не входит в группу пекулярных галактик Х. Арпа Arp 320. Галактики в септете NGC 3745, 3746, 3748, 3750, 3751, 3753 и 3754 гравитационно связаны друг с другом и находятся на расстоянии около 400 миллионов световых лет от Млечного Пути.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3751
Лев (созвездие)